Кси-гипероны — элементарные частицы, представляющие собой барионы со странностью −2 и изотопическим спином .. Они группируются в мультиплеты из двух частиц: Ξ−, Ξ0. В состав Ξ-гиперонов входят два s-кварка и один u- или d-кварк. Также Ξ-гиперонами принято называть аналогичные частицы, у которых вместо одного или обоих s-кварков находятся c-, b- или t-кварки. В основном состоянии имеют спин 1/2, но при наличии орбитального момента их спин может быть больше.

Кси-минус-гипероны впервые были обнаружены в космических лучах в 1952 году. Кси-ноль-гипероны были открыты на ускорителе в Лаборатории имени Лоуренса в 1959 году, а также наблюдались как продукт распада омега-гиперона в Брукхейвенской национальной лаборатории в 1964 году.

Примечания

Ссылки 
 

Нестабильные элементарные частицы
Нейтральные частицы